Taishi  är en landskommun (köping) i Hyōgo prefektur i Japan.

Källor 

Orter i Hyogo prefektur
WP:Projekt Japan